Leichtle ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Leichtle (1841–1913), deutscher Architekt, Mäzen und Heimatforscher
 Christian Leichtle (1892–1949), Lehrer in Talheim und Gründer der Volkshochschule in Heilbronn
 Ludwig Leichtle (1908–1986), deutscher Malermeister und Politiker (CSU)
 Wilhelm Leichtle (* 1940), deutscher Politiker (SPD); von 1986 bis 2008 Mitglied des Bayerischen Landtags